

Geografia 
Canada]
 Auburndale (Alberta)
 Auburndale (Nuova Scozia)

Stati Uniti
 Auburndale – città della Contea di Polk, Florida
 Auburndale (Louisville), Kentucky
 Auburndale (Massachusetts)
 Auburndale – città della Contea di Wood, Wisconsin
 Auburndale (Queens), sobborgo di New York City

Informatica 
 Auburndale – microprocessore Intel